Хе́ндерсон () — шотландская фамилия и топоним.

Фамилия 
 
 Хендерсон, Альберт (1881—1947) — канадский футболист, чемпион летних Олимпийских игр 1904.
 Хендерсон, Артур (1863—1935) — лидер лейбористской партии.
 Хендерсон, Арчибальд (1783—1859) — полковник, 3-й и 5-й комендант корпуса морской пехоты США.
 Хендерсон, Бартон (род. 1959) — шотландский кёрлингист.
 Хендерсон, Бенсон (род. 1983) — американский боец смешанного стиля.
 Хендерсон, Билл (1898—1964) — шотландский футболист.
 Хендерсон, Билл (род. 1959) — шотландский кёрлингист.
 Хендерсон, Бобби (род. 1980) — основатель нового религиозного движения Пастафарианство.
 Хендерсон, Бриан (род. 1986) — французский хоккеист.
 Хендерсон, Брюс (1915—1992) — предприниматель, основатель Бостонской консалтинговой группы.
 Хендерсон, Грейг — шотландский кёрлингист и тренер по кёрлингу.
 
 Хендерсон, Дейв (род. 1952) — французский хоккеист и тренер.
 Хендерсон, Дестанни (род. 1999) — американская баскетболистка.
 Хендерсон, Джеральд (род. 1956) — американский баскетболист.
 Хендерсон, Джеральд (младший) (род. 1987) — американский баскетболист.
 Хендерсон, Джефф (род. 1989) — американский легкоатлет.
 Хендерсон, Джордан (род. 1990) — английский футболист.
 Хендерсон, Джош (род. 1981) — американский актёр и певец.
 Хендерсон, Дин (род. 1997) — английский футболист.
 Хендерсон, Дэн (род. 1970) — американский боец смешанного стиля.
 Хендерсон, Зенна (1917—1983) — американская писательница.
 Хендерсон, Кен (1967—2008) — разработчик программного обеспечения, эксперт в области баз данных, автор книг по программированию.
 Хендерсон, Кертис (1926—2009) — один из первопроходцев в области практической крионики.
 Хендерсон, Крис (род. 1970) — американский футболист.
 Хендерсон, Лиам (род. 1996) — шотландский футболист.
 Хендерсон, Логан (род. 1989) — американский актёр.
 Хендерсон, Лой (1892—1986) — американский дипломат, специалист по СССР и Ближнему Востоку.
 Хендерсон, Луис Форникет (1853—1942) — американский ботаник.
 Хендерсон, Мартин (род. 1974) — американский актёр.
 Хендерсон, Мередит (род. 1983) — американская актриса, продюсер.
 Хендерсон, Моника (род. 1983) — американская легкоатлетка.
 Хендерсон, Мэри (более известна под фамилией Истмен; 1818—1887) — американская писательница.
 Хендерсон, Мэри (1912—2006) — американская певица канадского происхождения (сопрано).
 Хендерсон, Николас (1919—2009) — британский дипломат.
 Хендерсон, Николас (хоккеист) (род. 1990) — новозеландский хоккеист.
 Хендерсон, Пол (род. 1943) — канадский хоккеист.
 Хендерсон, Расселл — один из убийц американского гомосексуалиста Мэтью Шепардa.
 Хендерсон, Ричард (род. 1945) — шотландский учёный-биолог.
 
 Хендерсон, Том (род. 1952) ― американский баскетболист.
 Хендерсон, Томас Джеймс (1798—1844) — первый Королевский астроном Шотландии.
 Хендерсон, Трейси (род. 1974) — американская баскетболистка.
 
 Хендерсон, Ширли (род. 1965) — шотландская актриса.
 Хендерсон, Флетчер (1897—1952) — американский пианист.
 Хендерсон, Флоренс (1934—2016) — американская актриса и певица.
 Хендерсон, Элла (настоящее имя Габриэлла Мишель Хендерсон; род. 1996) — британская певица и автор песен.
 Хендерсон, Юэн (род. 1967) — шотландский снукерист.

Топоним 
 Хендерсон — город в округе Сибли, штат Миннесота, США.
 Хендерсон — тауншип в округе Сибли, Миннесота,
 Хендерсон — город в округе Кларк (Невада, США).
 Хендерсон — город в округе Раск (Техас, США).
 
 Хендерсон — остров в Тихом океане.
  — пригород Окленда, Новая Зеландия.

См. также 
 Хендерсон (округ) — список округов в США
 Гендерсон